Modus Operandi — дебютный студийный альбом Photek, выпущен 8 сентября 1997 года на лейбле Science Records в Европе и 9 сентября 1997 на Astralwerks в США. Основан на предшествующем миньоне «The Hidden Camera».

Список композиций 
 The Hidden Camera (6:49)
 Smoke Rings (6:27)
 Minotaur (5:18)
 Aleph 1 (8:42)
 124 (7:01)
 Axiom (6:01)
 Trans 7 (7:50)
 Modus Operandi (7:02)
 KJZ (7:48)
 The Fifth Column (7:08)

В японской версии альбома присутствует дополнительный трек Ni-Ten-Ichi-Ryu, который изначально входит в одноименный британский сингл.

Синглы и EP 
 «The Hidden Camera» (3 июня 1996) *
 «Ni-Ten-Ichi-Ryu» (24 марта 1997) *
 «Modus Operandi» (12 января 1998) — Только для Великобритании.

* Британские релизы, в США заменены мини-альбомом «Risc vs Reward».

Примечания 

 1997_09_08
Альбомы 1997 года
Альбомы электронной музыки
Дебютные альбомы 1997 года
Альбомы Astralwerks